Bühlhaus ist der Name folgender Orte:

 Bühlhaus (Bärnau), Ortsteil von Bärnau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Bühlhaus (Wiesenfelden), Ortsteil von Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern